Рагглз () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Веслі Рагглз — американський режисер.
 Карл Рагглз — американський композитор.
 Чарльз Рагглз — американський актор.